La famille Minassian est une famille souvent connue en Arménie comme une famille princière. 

Cette famille fut victime du génocide fait par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale et fut pour nombre de ses membres tués, le reste de la famille sa dirigea vers l'ouest. 

La famille Minassian existe toujours.

Patronymes 

 Artashes Minassian (1967- ), joueur d'échecs arménien ;
 Damien Minassian (1979- ), joueur de rugby français ; 
 David Minassian (1974-), sculpteur arménien ;  
 Jacques Minassian (1946- ), photographe français ;
 Nicolas Minassian (1973- ), pilote automobile français ;
 Vardan Minassian (1974- ), footballeur international et entraîneur arménien ; 
 Sarkis Minassian (1873-1915), journaliste arménien.

Ter Minassian 
 Anahide Ter Minassian (1933-2019), historienne française, mère de Taline Ter Minassian, elle aussi historienne ;
 Taline Ter Minassian (1963-), historienne française, fille de Anahide Ter Minassian, elle aussi historienne.  

Patronyme arménien